Moto3 is een wegraceklasse in de motorsport. Vanaf 2012 wordt in deze klasse gestreden om de wereldtitel in het FIM wereldkampioenschap wegrace, als opvolger van de 125cc-klasse. De veranderingen maken het verschil tussen de MotoGP en onderliggende klasse kleiner.

Materiaal 
Alle motorfietsen worden voorzien van een eencilinder 250cc-viertaktmotor met een maximale boring van 81 mm. Het toerental van de motoren in de Moto3 is beperkt op 14.000. Gedurende het seizoen heeft een coureur maximaal acht motoren ter beschikking en per evenement maximaal 17 droogweerbanden. Het aantal regenbanden is niet beperkt. Het totaalgewicht van coureur en motor bedraagt minimaal 148 kg.

Wereldkampioenen

Naar coureur

Naar nationaliteit

Referenties

Wereldkampioenschap wegrace